Santa Catalina kan syfta på:

Argentina 

 Departamento de Santa Catalina, kommun, Jujuy, 
 Santa Catalina (kommunhuvudort), Jujuy,

Colombia 

 Santa Catalina (kommun), Bolívar, 
 Santa Catalina (ort i Colombia, Bolívar, lat 10,60, long -75,29), 
 Isla de Santa Catalina (ö i Colombia), San Andrés och Providencia,

Filippinerna 

 Santa Catalina (Södra Ilocos), Province of Ilocos Sur,

Guatemala 

 Municipio de Santa Catarina Palopó, kommun i Departamento de Sololá
 Santa Catarina Palopó, kommunhuvudort, Departamento de Sololá, 
 Municipio de Santa Catarina Barahona, kommun i Departamento de Sacatepéquez
 Santa Catarina Barahona, kommunhuvudort, Departamento de Sacatepéquez,

Mexiko 

 Santa Catalina, Tabasco, ort, Centro, 
 Santa Catalina, Puebla, ort, Huauchinango,

Spanien 

 Castillo de Santa Catalina (slott i Spanien, Andalusien, Provincia de Cádiz, lat 36,53, long -6,32), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar